Аби́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Абинская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Абинская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Абинская улица — улица в Сочи Краснодарского края

См. также 

 Абинский переулок